Gora Shishkert är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Shishkert är  meter över havet. Gora Shishkert ingår i Meghru Lerrnashght'a.

Terrängen runt Gora Shishkert är bergig norrut, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Gora Shishkert. Närmaste större samhälle är Kapan,  kilometer norr om Gora Shishkert. 

Omgivningarna runt Gora Shishkert är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Gora Shishkert är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Meghru Lerrnashght'a
Berg i Siunik
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre